Святослав Всеволодович — имя русских князей:
 Святослав Всеволодович (ум. 1194) — великий князь киевский (1174, 1177—80, 1182—94), сын Всеволода Ольговича.
 Святослав Всеволодович (1196—1252) — великий князь владимирский (1246—1248), сын Всеволода Юрьевича Большое Гнездо.
 Святослав Всеволодович (ум. после 1232) — князь трубчевский, сын Всеволода Святославича Буй-Тура.